Karibi može značiti:

 Karibi, otočje u Karipskom moru
 Karibi (narod) (Carib), narod koji živi na Karibima, po kojem je otočje dobilo ime